L'équipe du Brésil de football participe à sa  Coupe des confédérations lors de l'édition 2005 qui se tient en Allemagne du  au . Elle se rend à la compétition en tant que vainqueur de la Coupe du monde 2002 et de la Copa América 2004.

Résultats

Phase de groupes 

|}

Brésil - Grèce

Mexique - Brésil

Brésil - Japon

Demi-finale

Brésil - Allemagne

Finale

Brésil - Argentine

Effectif 

Sélectionneur :  Carlos Alberto Parreira

Références 

Coupe des confédérations 2005
Brésil